Йоргос Фунтас (, 1924 — 28 ноября 2010) — один из ведущих греческих актеров середины XX века, партнер Мелины Меркури во многих лентах.

Биографические сведения 
Йоргос Фунтас родился в 1924 году в клефтском селении Мавролитари, что в Фокиде. Актерскому мастерству учился в театральном училище при Афинской консерватории.

В 1944 году дебютировал одновременно и в театре в постановке «Νυφιάτικο τραγούδι», и в кино — в ленте «Τα Χειροκροτήματα» (Аплодисменты). В 1966 и 1967 году становился лауреатом Международного кинофестиваля в Салониках за роли в фильмах соответственно «Με τη λάμψη στα μάτια» и «Πυρετός στην άσφαλτο».

Наиболее памятные роли Йоргоса Фунтаса — в фильмах «Стелла» в главной роли с Мелиной Меркури, когда он в финальной сцене провозглашает знаменитую фразу: «Иди, Стелла, я держу нож!», а также роль в фильме Жюля Дассена «Никогда в воскресенье» и чрезвычайно популярной ленте Михалиса Кокоянниса «Грек Зорба».

В 1975 Йоргос Фунтас принял участие в телевизионной постановке романа Никоса Казандзакиса «Христа распяли вторично».

Последние годы своей жизни Йоргос Фунтас страдал от болезни Альцгеймера. Он умер 28 ноября 2010 в возрасте 86 лет. Похоронен на Первом Афинском кладбище.

Фильмография 

 Λεβέντες της Θάλασσας (1997)
 Μολυσμένα ύδατα (1987)
 Το κορίτσι της Μάνης (1986)
 17 Σφαίρες για έναν Άγγελο (1981)
 Έξοδος Κινδύνου (1980)
 Ο μεγάλος Ένοχος (1970)
 Η Λεωφορος της Προδοσιας (1969)
 Ο Αντάρτης του Βάλτου (1969)
 Ο Πρόσφυγας (1969)
 Πολύ αργά για Δάκρυα (1968)
 Πυρετός στην Άσφαλτο (1967)
 Τρούμπα `67 (1967)
 Με τη Λάμψη στα Μάτια (1966)
 Ο Ψαρόγιαννος (1966)
 Οι Στιγματισμένοι (1966)
 Επαναστάτης (1965)
 Αλέξης Ζορμπάς (1964)
 Ανεμοστρόβιλος (1964)
 Κραυγή (1964)
 Ο Κράχτης (1964)
 Το Κορίτσι της Κυριακής (1964)
 Αμέρικα Αμέρικα (1963)
 Ζήλεια (1963)
 Κάθαρμα (1963)
 Πολιορκία (1963)
 Τα κόκκινα Φανάρια (1963)

 Η μεγάλη Θυσία (1962)
 Προδομένη Αγαπη (1962)
 Η Κατάρα της Μάνας (1961)
 Αν ήξερες Παιδί μου (1960)
 Αντίο Ζωή (1960)
 Η Αυγή του Θριάμβου (1960)
 Λύτρωσέ με Αγάπη μου (1960)
 Πόθοι στα Στάχυα (1960)
 Ποτέ την Κυριακή (1960)
 Η Ζαβολιάρα (1959)
 Γαλήνη (1958)
 Γερακίνα (1958)
 Η Λίμνη των Πόθω (1958)
 Μόνο για μια Νύχτα (1958)
 Άσσοι του Γηπέδου (1956)
 Το Κορίτσι με τα Μαύρα (1956)
 Μαγική πόλη (1955)
 Στέλλα (1955)
 Ανοιχτή Θάλασσα (1954)
 Γυναίκες δίχως Άντρες (1954)
 Ο Άνεμος του Μίσους (1954)
 Το Κορίτσι της Γειτονιάς (1954)
 Η μαύρη Γη (1952)
 Νεκρή Πολιτεία (1951)
 Καταδρομή στο Αιγαίον (1946)
 Χειροκροτήματα (1944)

Телевидение 
 Γόβα στιλέτο (1993)
 Κούρσα του θανάτου (1982)
 Έξοδος κινδύνου (1978)
 Γαλήνη (1976)
 Κατοχή (1973)
 Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1975)
 Στον αργαλειό του φεγγαριού (1985)

Примечания

Ссылки 
 Giorgos fountas в cine.gr 
 Sources from the movie Red Lights at Film Library of Greece